Акилес Соуке има више значења:

 Акилес Соуке (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Акилес Соуке, Коста Рика (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику